Finka kan syfta på:
 Godsfinka – en typ av järnvägsvagn